Арка — самостійна сюжетна частина аніме чи манги. Оскільки довгі аніме-серіали чи манги майже завжди фактично складаються з кількох різних історій, то виникає потреба в розподілі твору на окремі частини з єдиним сюжетом. Ці частини звуться арками. В аніме та манзі розподіл творів на серії, томи, сезони ґрунтується перш за все на форматі, питаннях зручності виробництва чи розповсюдження тощо, а не на сюжеті. Відповідно розподіл твору на арки та офіційні частини мало пов'язаний, за виключенням хіба що сезонів у аніме, якщо вони малюються не підряд, тому нормою є випадки коли арки мають різний розмір, коли одна арка закінчується, а інша починається посеред тому або навіть посеред глави манги тощо.  

Розподіл аніме та манги на арки є часто неофіційним, на відміну від розподілу на серії, сезони, глави, танкобони тощо, але широко використовується шанувальниками цих видів мистецтва. Це пояснюється тим, що різні арки одного й того самого твору можуть дуже відрізнятися і досить частою є ситуація, коли людині подобаються саме окремі арки, а не усе аніме чи манга загалом. Незважаючи на умовність, розподіл на арки не є довільним — він жорстко зав'язаний на сюжет і відображає відмінність різних частин. Тобто арки є не вигадкою любителів, а фактом самого твору. Часом арки мають офіційне оформлення - офіційну назву в манзі, зміну відкриваючої та/чи заключної пісень в аніме тощо.   

Термінологія аніме та манґи
Манґа